Матве́й Ю́рьевич Ганапо́льский (при рождении Марго́лис, ; род. 14 декабря 1953, Львов, УССР, СССР) — российский и украинский журналист, режиссёр театра и кино, общественный деятель. Ведущий радиостанции «Эхо Москвы» (1991—2022), грузинского телеканала «ПИК», крымскотатарского телеканала «ATR», украинского телеканала «NewsOne» (с сентября 2015 года по январь 2017 года), «Радио Вести» (с марта 2014 года по 31 декабря 2015), «Радио «Эра» (с марта 2016 года по 2018), телеканала «Прямой» (с августа 2017 года). Колумнист газеты «Московский комсомолец» в 2010—2015 годах, сайта TSN.ua в 2010—2016 годах.

Биография 
Родился во Львове в семье рабочих, учился в 6-й средней школе Львова и 193-й в Киеве.

Родители — Юрий Марголис и Дина Левина.  Мать была одной из спасшихся в Бабьем Яру.

Изначально учился на актёрском факультете ВТУ им. Б. В. Щукина, но вскоре покинул вуз. Впоследствии окончил училище эстрадно-циркового искусства в Киеве (1973) и режиссёрский факультет ГИТИСа (1981).

Как режиссёр работал в Киевском и Московском театрах эстрады, детской редакции Гостелерадио СССР. Так, в 1987 году в Киеве он поставил спектакль «Али-Баба и сорок песен персидского базара», а в 1991 году на фирме «Мелодия» вышли три пластинки из серии «Следствие ведут Колобки» (запись 1987 года), где он был режиссёром и озвучил Колобка.

В 1989 году был автором текстов двух песен на музыку Александра Синицкого, которые исполнил Валерий Панков: «Аккордеон» и «Счастья вам, друзья».

Долгое время работал на АТВ. Автор многих телепроектов, вёл различные развлекательные и политические шоу. С 1991 по 2022 год по приглашению Сергея Корзуна работал на радиостанции «Эхо Москвы».

В 2001 году как кинорежиссёр снял новогоднюю комедию «С точки зрения ангела» с Эдуардом Радзюкевичем в главной роли, телепремьера фильма состоялась на РТР 7 января 2002 года.

После начала агрессии  России в Украине в марте 2014 года окончательно вернулся из Москвы в Киев; получил 20 июля 2016 года украинское гражданство. 18 марта 2014 года стал радиоведущим украинской радиостанции «Радио Вести», оставшись при этом обозревателем российской станции. На «Радио Вести» проработал по 31 декабря 2015 года. С сентября 2015 по январь 2017 года — ведущий программы «Эхо Украины» на украинском телеканале «NewsOne».

С 1 марта 2016 года ведущий украинской радиостанции Радио «Эра». С августа 2017 года — ведущий украинского телеканала «Прямой» (выходит в украинском эфире и в интернете).

С 25 июня 2018 года вёл на радио «Пятница» социальное ток-шоу «Моя хата не з краю».

5 апреля 2022 года Минюст России внёс Ганапольского и журналиста Евгения Киселёва в список физических лиц — «иностранных агентов». Они стали первыми людьми, внесёнными именно в этот список, а не в список СМИ — «иностранных агентов».

Личная жизнь 
1-й брак (с ноября 1986 г.) — Ирина Николаевна Ганапольская (ум. в 1996 г.).  М.Ю.Марголис (Ганапольский) впоследствии взял фамилию жены.
 Михаил (род. 1981), сын супруги от предыдущего брака. М.Ю.Ганапольский его усыновил. Выпускник операторского факультета ВГИКа, вёл передачу «Акуна матата» на РТР вместе с отцом, работает оператором на нескольких телеканалах.
2-й брак — Тамара Шенгелия, музыкант и журналистка, была директором Центральной музыкальной школы им. З. Палиашвили, также работала на радиостанции «Эхо Москвы». Её брат — кинорежиссёр Резо Гигинеишвили. Дети:
 Екатерина Шенгелия (род. 1999), окончила американскую школу с гуманитарно-социальной направленностью, вместе с отцом вела ток-шоу «18 минус» на телеканале «Прямой».
 Александр (род. 2003), окончил школу Oaks Christian.

Телевидение 
 «Бомонд» (1992—1996) (Останкино, ОРТ)
 «Выбери меня» (1993, 1995) (ТВ-6)
 «Бои гладиаторов» (1995—1996) (РТР)
 «Пойми меня» (30.08-06.09.1995) (ОРТ)
 «Большое Времечко» (1996—1997) (НТВ)
 «Давайте обсудим» (1998) (Интер)
 «Акуна матата» (1998—2000) (РТР)
 «Детектив-шоу» (1999—2003) (ТВ-6, ОРТ, ТВЦ)
 «Народ хочет знать» (2003—2004) (ТВЦ)
 «Российская панорама» (2003—2007) (RTVi)
 «Спорная территория» (2005—2008) (МТРК «Мир»)
 «На пике событий» (2011—2012) («Первый Информационный Кавказский»)
 «Цивилизация» (2012) («Первый Информационный Кавказский»)
 «Московские встречи» (2012—2013) (ATR)
 «Место действия» (2014) (112 Украина)
 «Эхо Украины» (2015—2022) (NewsOne, Прямой)
 «18 минус» (2018—2019) (Прямой)
 «МЕМ» (2018—2019) (Прямой)
 «Велика середа» (2021—2022) (Прямой)
 «Люди вiйни» (с 2022 года) (Прямой)

Радио

«Эхо Москвы» (1991—2022) 
 «Бомонд» (1991—2003, 2006)
 «Радиомолодушка» (1991—1999)
 «Московский хор» (1991—2000)
 «Особое мнение» (2000—2012, ведущий, позже частый гость)
 «Горячий привет» (2000—2001)
 «Ищем выход» (2001—2011)
 «Своими глазами» (2004—2007)
 «Кухонные тайны» (2005—2009)
 «Кейс» (2006—2013)
 «Разворот» и «Утренний разворот» (2007—2014)
 «Клинч» (2007—2008)
 «Ганапольское» (2013—2022)
 «Що там у них» (2017—2022)
 «Перехват»
 «Реплика»
 «Я — Ганапольский»

В ночь с 31 мая на 1 июня 2014 года в рамках программы «Один» провёл эфир на украинском языке.

Радио Вести (2014—2015) 
 «Утро с Матвеем Ганапольским»
 «На пике событий»
 «Едоки»
 «Счастье есть»

Радио Эра.фм (2016—2018) 
 «Утро с Матвеем Ганапольским»

Радио Пятница (2018) 
 «Моя хата не з краю»

Творчество 
Книги на русском языке:
 2008 — «Кисло-сладкая журналистика» ISBN 5-94663-714-2
 2009 — «Правосудие для дураков, или Самые невероятные судебные иски и решения» ISBN 978-5-17-060707-5
 2010 — «Чёрная рука и пирамида Хеопса» ISBN 978-5-17-068407-6
 2011 — «Чао, Италия» ISBN 978-5-17-072916-6
 2011 — «Смайлики» ISBN 978-5-94663-754-1
 2012 — «Улыбайлики. Жизнеутверждающая книга прожжённого циника» ISBN 978-5-271-41495-4
 2012 — «Чёрная Рука и тайна Эйфелевой башни» ISBN 978-5-271-43397-9
 2013 — «Лучший учебник журналистики. Кисло-сладкая книга о деньгах, тщеславии и президенте» ISBN 978-5-271-36630-7
 2013 — «Путин будет царём» ISBN 978-5-4438-0269-5

На украинском языке пишет фантастические произведения («Приготовление Вахруста», «Придёт серенький волчок…»).

Фильмография

Премии и награды 
 Премия Международной конфедерации журналистских союзов (1995)
 Премия «» (1997)
 «» за программу «Детектив-шоу» (дважды финалист; 2001, 2002)
 «Телегранд» (2004)
 Премия Федерации еврейских общин России «Человек года» (2009)
 Премия Москвы

Примечания

Ссылки 

 Матвей Ганапольский. Стерео-портрет, позволяющий увидеть его живьём

Интервью и блоги 
 Блог Матвея Ганапольского на сайте «Эхо Москвы»
 Матвей Ганапольский: «Господин Грызлов, вы коррупционер?»
 Матвей Ганапольский на радио «Эхо Москвы»
 Матвей Ганапольский: «Мы никогда не узнаем, кто реально руководит страной!» (интервью газете «Русская мысль»)
 Матвей Ганапольский: «Виктор Янукович как украинский „Титаник“»
 Матвей Ганапольский: «Патриотизм начинается с чистых туалетов!» — интервью журналу «Партнёр» (ФРГ)

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»
RTVI
Члены президиума Российского еврейского конгресса
Иммигрировавшие на Украину из России
Телеведущие канала «Мир»
Журналисты ATR
Журналисты NewsOne
Люди, признанные в России «иностранными агентами»